Franz Wohlfahrt, un compositeur allemand (1833 - 1884).
 Franz Wohlfahrt, un footballeur autrichien (1964 -).

Voir aussi 
 .